Широта́ — координата в ряде систем сферических координат, определяющая положение точек на поверхности Земли и других небесных тел, а также на небесной сфере (см. эклиптическая широта, галактическая широта). Обозначается Latitude, Lat, рисуется на картах параллелями.

Широту принято отсчитывать от экватора на север. Таким образом, широта точек, лежащих в северном полушарии, положительна, а в южном — отрицательна. Широта любой точки экватора равна , северного полюса — , южного полюса — . У всех точек одной параллели широта одинакова. Широты, близкие к экватору, называют «низкими», а близкие к полюсам — «высокими».

Широту на поверхности Земли можно определять разными способами с немного различным результатом:
 астрономическая широта  — угол между отвесной линией (перпендикуляром к геоиду) и плоскостью экватора Земли. Равна угловой высоте полюса мира. Определяется с помощью астрономических наблюдений;
 геодезическая широта  — угол между перпендикуляром к эллипсоиду, приблизительно описывающему форму Земли (земному эллипсоиду), и плоскостью экватора этого эллипсоида. Рассчитывается по измерениям, сделанным на земной поверхности;
 геоцентрическая широта  — угол между радиусом, проведённым из центра земного эллипсоида, и плоскостью его экватора. Отличается от геодезической широты из-за отличия земного эллипсоида от сферы.

Различия этих величин небольшие. Разница геодезической и геоцентрической широты  достигает максимума (около ) при ; на экваторе и полюсах она равна нулю.

Широту места можно определить с помощью таких астрономических инструментов как секстант или гномон (прямое измерение), также можно воспользоваться системами GPS или ГЛОНАСС (косвенное измерение). От широты, как и от времени года, зависит продолжительность дня.

См. также 

 Географические координаты
 Долгота
 Широтная зональность

Примечания 

Геодезия

Географические термины